Футбольная лига Англии в сезоне 1952/53 — 55-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в седьмой раз в своей истории стал «Арсенал». Второй дивизион выиграл «Шеффилд Юнайтед», Третий северный дивизион — «Олдем Атлетик», Третий южный дивизион — «Бристоль Роверс».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1952/53 на RSSSF.com 

1952
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1952 году
Спорт в Великобритании в 1953 году